Staart, een ledemaat bij diverse dieren
Staart (boerderij), een aanbouw aan een stolpboerderij
Staart (dammen), een formatie in het damspel
Staart (windmolen), de achterzijde (of overzijde van het wiekenstel om de verticale as) van een windmolen
Locaties of gebouwen:
De Staart (Dordrecht), een volksbuurt van de Nederlandse stad Dordrecht
De Staart (Houten), een weg met daaraan een carpoolplaats in de gemeente Houten in de Nederlandse provincie Utrecht
De Staart (Groningen), de benaming van een voormalige boerderij in de gemeente Eemsdelta in de Nederlandse provincie Groningen
Luchtvaart:
Staart (luchtvaartuig), de (veelal spitse uitlopende) achterzijde van de romp van luchtvaartuigen
T-staart, een speciale of specifieke uitvoering of configuratie van de staart van een luchtvaartuig